Tuy kan syfta på:

Burkina Faso 

 Province du Tuy, provins, Hauts-Bassins,

Filippinerna 

 Tuy, kommun,  Caraga, Province of Agusan del Norte,

Spanien 

 Tui, Galicien, Galicien, Provincia de Pontevedra, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar